Подгай — топоним:

Белоруссия 
 Подгай — деревня в Вороновском районе Гродненской области.
 Подгай — посёлок в Любанском районе Минской области.
 Подгай — деревня в Минском районе Минской области.

Украина 
 Подгай (Ровненская область) — село, Малинский сельский совет Млиновского района Ровненской области Украины.